Brocken kan syfta på:
 4724 Brocken – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Brocken (Sydgeorgien) – ett berg

Tyskland 

 Brocken – ett berg i Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar